Denumira Autostrada A3 se poate referi la unul din mai multe drumuri din diverse țări:
 Autostrada A3 din Bulgaria
 Autostrada A3 din Croația
 Autostrada A3 din Polonia
 Autostrada A3 din România